Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française créé sous la Révolution à partir du régiment Royal-des-Vaisseaux, un régiment français d'Ancien Régime.

Son surnom est Le royal des vaisseaux.

Son héritier est le groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Lille.

Création et différentes dénominations 
  : création du régiment des Vaisseaux
  : devient le régiment des Vaisseaux-Mazarin
  : puis le régiment des Vaisseaux-Candale
  : redevient régiment des Vaisseaux-Mazarin
  : renommé régiment des Vaisseaux-Provence
  : renommé régiment Royal des Vaisseaux.

  : renommé  d'infanterie de ligne
 1793 : formation de la  de première formation  de première formation, à partir des unités suivantes :
  du  d'infanterie de ligne ci-devant Viennois
  de volontaires de Seine-et-Oise
  de volontaires du Lot
  : formation de la  de deuxième formation , à partir des unités suivantes :
  de première formation (formée elle-même des unités suivantes :  du  d'infanterie de ligne,  de volontaires de la Moselle et  de volontaires de la Meurthe)
   de la  de première formation
  :  d'infanterie de ligne
 1815 : licencié
 1816 : recréé sous le nom de Légion de Loiret
  : À Brest, reprend le nom de  d'infanterie de ligne avec deux bataillons, venant de la  de Charente-Inférieure et la  légion de la Manche ; un troisième bataillon est constitué le .
 1830 : une ordonnance du  crée le  et porte le régiment, complet, à .
 1849 : Siège de Zaatcha.

Au , le  d'infanterie de ligne fait partie de l'Armée du Rhin.
Avec le  de chasseurs du commandant Carré et le  d'infanterie du colonel Lion, le  la  aux ordres du général Véron dit Bellecourt.
Cette  avec la  du général Pradier, deux batteries de 4 et une de mitrailleuses, une compagnie du génie constituent la  d'infanterie commandée par le général de division Grenier.
Cette division d'infanterie évolue au sein du  d'armée ayant pour commandant en chef le général de division de Ladmirault.
Le , le  bataillon, formé, pour la plupart, de nouveaux arrivants, quitte le dépôt pour contribuer à la formation du  de marche qui entrera à Paris dans la composition de la  de la  du  d'armée.

 1914 :  d'infanterie
 À la mobilisation, il met sur pied son régiment de réserve, le  d'infanterie
  au  : affecté à la  d'infanterie
  au  : affecté a la  d'infanterie
  à la fin de la guerre : réaffecté à la  d'infanterie
 1939 :  d'infanterie motorisé
  :  d'infanterie alpine, de l'Armée d'armistice
   : dissolution.

  : création du  d'infanterie de la Libération, à Lille
  :  d'infanterie, dissous le 
  :  d'infanterie
  :  d'infanterie
  :  d'infanterie composée des :
  d'infanterie
  de chasseurs à pied
  :  d'infanterie
  : départ pour le Maroc.
  :le centre d'instruction et de dépôt du  d'infanterie devient centre d'instruction du  RI
  : Le colonel Andrès remet le drapeau au 3/ régiment d'infanterie (bataillon de tradition).
  : le chef de bataillon Parouty remet le drapeau au fort de Vincennes.
  : le centre d'instruction du  d'infanterie est dissous.
  : recréation du  d'infanterie.
  : le régiment reçoit son drapeau.
 1978 : le régiment est intégré à la  d'infanterie, il comprend 6 compagnies (une compagnie de commandement et de soutien, une compagnie d'éclairage et d'appui, trois compagnies de combat, deux compagnies d'instruction). Son régiment dérivé est le  régiment d'infanterie jusqu'en 1995.
 1984 :  d'infanterie et de commandement de corps d'armée ( RICCA) ; il comprend cinq compagnies (une compagnie de commandement et de soutien, une compagnie de quartier général, une compagnie de combat, une compagnie de transmission, une compagnie d'instruction)
  :  d'infanterie
 1995 : le  d'infanterie devient son régiment dérivé (réserve).
 2002 : réorganisation du  RI avec implantation dans deux villes (Lille et Douai) ; il comprend sept compagnies (deux compagnies de commandement, d'appui et de soutien [CCAS], trois compagnies d'appui au commandement [CAC], deux compagnies de réserve).
 2005 : nouvelle réorganisation avec une unique garnison à Lille à trois compagnies (une CCL, une compagnie de réserve, qui porte par tradition le numéro 5). La garnison de Douai est devenue le  régiment de commandement et de soutien (lui-même dissous en 2010).
  : le groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Lille, organisme interarmées relevant de l'état-major des armées qui assure les missions d'administration générale et de soutien commun au profit de toutes les formations du Ministère de la Défense et des anciens combattants basés sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais reçoit la garde du drapeau et des traditions du  RI.

Liste des chefs de corps établie d'après la plaque de marbre de la salle d'honneur du  RI 

  : Henri d'Escoubleau de Sourdis (archevêque de Bordeaux)
  : Armand Jean du Plessis de Richelieu (cardinal)
  : Jules Mazarin (Cardinal)
  : Louis Charles Gaston de Nogaret de Foix, duc de Candale
  : Louis de Vendôme, duc de Mercœur
  : Alexandre Le Bret (mort Lieutenant Général)
  : Louis Potier de Gesvres, marquis de Gandelus (mort de ses blessures)
  : Louis de Mailly (comte de) (mort de ses blessures)
  : René de Névet (marquis de)
  : Hyacinthe de Montvalat, chevalier d'Entragues (tué à l'ennemi)
  : Isaac Charles de la Rochefoucaud, comte de Montendre (tué à l'ennemi)
  : Louis de Régnier, marquis de Guerchy
  : Thomas Le Gendre de Collandre
  : Pierre-Aimé de Guiffrey, comte de Marcieu
  : Claude Louis François de Régnier, comte de Guerchy
  : Jean-Baptiste Charles Hubert d'Esparbès de Lussan, chevalier d'Aubeterre (tué à l'ennemi)
  : Louis Henri d'Esparbès de Lussan, comte d'Aubeterre - La Serre (mort de ses blessures)
  : François Emmery de Durfort, comte de Civrac (Maréchal de camps le )
  : Anne Pierre de Montesquiou (marquis de) (Brigadier des armées le )
  : Charles Pierre Hyacinthe, comte d'Ossun (Maréchal de camps le )
  : Frédéric Séraphin de la Tour du Pin-Paulin, marquis de Gouvernet (fils de Jean-Frédéric de la Tour du Pin)
  : colonel Louis Joseph Marie Rogon de Carcaradec
  : colonel Anselme De Sicard (fuit aux Pays-Bas en raison de son attachement à Louis XVI le )
  : colonel François de Vergès
 1794 : chef de brigade Louis-Prix Varé
 1796 : chef de brigade Pierre Barrère
  : chef de brigade Baptiste Pierre Bisson ; nommé général le 
  : chef de brigade Raymond Viviès, promu général de Brigade le 
 1805 : colonel Yves Lemarois
  : colonel Jean-Claude Baussin
  : colonel Antoine Devez
  : colonel Nicolas Jacquemard
  : colonel Jean-Pierre René Stanislas Weller de Chef du Bois
  : Genty (Jean)
  : Gérard (François-Antoine-Christophe)
  : De La Tour du Pin de La Charce (Antoine-Victor-Louis-René)
  : Janin (Étienne-Fulgence)
  : Lacretelle (Louis-François-Marie)
  : Massoni (Charles-Antoine)
  : Cornille (François-Louis)
  : Loreton-Dumontet (Philippe-Jules)
  : Douay (Charles-Abel)
  : de Martimprey (Ange-Auguste)
  : Broutta (Louis-Charles-Joseph)
  : :Jeanningros (Pierre-Jean-Joseph)
  :  Wolff (Charles Joseph François)
 1868 : Pollet (Aimable Louis Joseph)
  au  : de Viville (Ernest)
  : Mathieu (Henri)
  : De Ricouart d'Hérouville (Adolphe-Marie)
  : Jacquey (Armand-Victor)
  : De Courson de la Villeneuve (Arthur-Eudoxe-Marie)
  : Guelle (Jules-Charles)
  : Bizard (Charles-Ferdinand)
  : De Lartigue (Raoul-Julien-François)
  : Proye (Jean-Baptiste-Joseph)
 2 au  : Proye (Jean-Baptiste-Joseph)
  au  : Baston (Paul-Marie)
  au  : Lapointe (Maurice)
  au  : Proye (Jean-Baptiste-Joseph)
  au  : Lapointe (Maurice)
  au  : Marthe (Georges-Henri-Michel)
  au  : Nenig (Nicolas-Henri-Étienne)
  : Carrot (Edmond-Alexandre)
  : Rat (Louis-Victor)
  : Merx  (Charles-Edouard)
  : Leroy (Léon-Auguste-Victor)
  : Stirn (Charles-Louis-Martin)
  : Dewatre (Louis-Charles)
  : Fournier (Maurice-Adolphe-Alexandre)
  : Cousse (Edouard-Sylvain)
  : Aymes (Henri-Marie-Joseph)
  : Troublé (René, Jules)
  : Bornecque (Emile-Paul-Xavier)
  : Meyer (Jean-René)
  au  : Veyrier Du Muraud (Pierre-Georges)
  au  : Basse (Pierre)
  au  : Schneider (André)
  au  : Dumas (Louis-Emile-Georges)
  au  : Lajouanie (Marcel-Marie-Joseph-Jules-Bertrand)
  : Paquette (Jean-Emile)
  au  : Letang (Michel)
  au  : Masson (Henry)
  : De Toustain du Manoir
  : Katz (Joseph)
  : 
  : Noël (Charles)
  : Pénichon (Paul)
  au  : Andres (Pierre)
  : Le chef de bataillon Parouty remet le drapeau au fort de Vincennes
  : Loyer (André)
 Ducret Roger
  : Delerm (Jean)
  : Hautecœur (Jean-Pierre)
  : Rouquette (Pierre)
  : Philippe (Marcel)
  : Moussu (Jean)
  : O'Callaghan (Patrick)
  : Poudevigne (Jacques)
  : Simonet (Rémi)
  : Bracoud (Maurice)
  : Vautrin (Jacques)
  : Gouffault (André-François)
  : Barth (Lucien)
  : Lavigne (Daniel)
  : Dequen (René)
  : Gabet (Bernard)
  : Hubault (Jean-Armel)
  : Amélineau (François)
  : Paitier (Marc)
  : Baulain (Philippe)
  : Louze (Laurent)
  : Hameury (François)
  : Bialais (Philippe)

 Le régiment est dissous le  .

 Colonels tués et/ou blessé alors qu'ils commandaient le  RI
 Colonel Le Marois : tué le 
 Colonel Baussin : blessé le , tué le 
 Colonel Devez : tué le 
 Colonel Weller de Chef du Bois : blessé le  puis le 
 Officiers tués et/ou blessés durant leur service au sein du  RI entre 1804 et 1815 :
 Officiers tués : 42
 Officiers morts des suites de leur blessure : 18
 Officiers blessés : 182

Historique des garnisons, combats et batailles

Ancien Régime 
 1702
 Bataille de Crémone (1702)
 Régiment d'infanterie Royal des Vaisseaux
 1740-1748 : Guerre de Succession d'Autriche
 11 mai 1745 : Bataille de Fontenoy où le régiment perd 32 officiers

Guerres de la Révolution et de l'Empire 

 1792 : Valmy et prise de Namur
 1794 : la  demi-brigade sert dans l'armée du Nord et contribue à la seconde conquête de la Belgique et à celle de la Hollande.
 1795 : Loano
 1796 : Wurtzbourg
 1797 : Rivoli, La Favorite et Valvassone
 1800 : Montebello, Marengo et Pozzolo
 1805 : ?
 bataille d'Ulm.
 2 décembre : Bataille d'Austerlitz.
 1806 : Campagne de Prusse et de Pologne :
 14 octobre : Bataille d'Iéna.
 1807 :
 8 février : Bataille d'Eylau.
 Bataille d'Heilsberg :
 1808 : Bataille de Medina de Rioseco, Bilbao et Durango
 1809 : Santeter et Ronda
 1810 : prise de Ronda, Pampelune et Aspiro
 1811 : Défense de Ronda, Villa-Nova-del-Duque et Osuna
 1812 : Olora
 1813 : Vitoria, bataille de la Bidassoa, Saint-Barbe, Nivelle et Bayonne
 1813 : Lützen, Bautzen, Kulm, Leipzig et Hanau
 1814 : Guerre d'indépendance espagnole
 27 février 1814 : bataille d'Orthez.
 Bataille de Toulouse.
 1814 : Campagne de France (1814) :
 bataille de Champaubert,
 bataille de Montmirail,
 bataille de Vauchamps,
 bataille de Laon,
 Bataille de Reims,
 bataille de Fère-Champenoise
 Bataille de Paris (1814)
 1815 : Campagne de Belgique de 1815
 Saint-Gilles
 Matha

1820 à 1848 

 Révolution de 1830 : le régiment, stationné au Havre et à Dieppe, se rallie au nouveau régime.
 : participe à la répression de troubles ayant éclaté dans le Morbihan.
 1845-1851 : Conquête de l'Algérie
  : le régiment est en garnison à Toulon ; trois bataillons sont envoyés à Alger (deux le  et un le ). Le régiment s'installe à Bougie.
  -  : expédition contre les tribus liées à Abd El Kader; cette expédition, mal préparée, se solde par la mort de 66 hommes dont 2 au combat.
  :  en garnison à Philippeville,  à Sétif. Opérations dans la région contre la tribu des Bou Taleb.
  : le  part pour Djidjelli, le  est en opération contre la tribu des Amouchas.
  : le  est en opération en Kabilie et soumet les Beni Brahim. Le régiment part ensuite pour Batna puis Bône, sa nouvelle garnison. Jusqu'en , il se livre à des travaux de création de centres agricoles et à la pacification.

Second Empire 
 1845-1851 : Conquête de l'Algérie
 octobre-  : siège et prise de Zaatcha. Opération menée avec le  de Légion étrangère et la  du  BILA .
 mai- : un bataillon de marche est formé et combat, dans la région de Tebessa, la tribu des Nementchas.
 : embarquement sur le Vauban, débarque à Toulon et part pour Langres.
  : le régiment est stationné à Paris.
  : le régiment prend part aux opérations de police à la suite du coup d'État.
  : le régiment part pour Mâcon (E-M, dépôt, ), Lons le Saulnier (), Châlons ().
  -  : Guerre de Crimée (Sébastopol) ; le régiment perd 879 hommes sur 3350 engagés dont 500 de maladie.
 1859 : Campagne d'Italie (Magenta, Solférino) ; le régiment perd 8 officiers et 145 sous-officiers et hommes de troupe.
 Les garnisons se succèdent : Bourg en Bresse (), Lorient (), Lille (), Amiens, Péronne, Ham (1868)
 1870 : Guerre franco-allemande ; bataille de Gravelotte () puis combats avec l'armée de la Loire et du Nord (sous le nom de  RI provisoire) : Pont-Noyelles ou bataille de l'Hallue (), Bapaume (9-) et Saint-Quentin (18-)

1871 à 1914 
 1871 : , un nouveau 43 est créé par amalgame ; régiment à quatre bataillons à six compagnies chacun ; Garnison à Lille.
 Tunisie ( - ) : le  le  se prépare à l'intervention et débarque à La Goulette, le . Le régiment est de retour en France le .
 Maintien de l'ordre en métropole : Bassin de Douai (1878), Armentières (1880), Premesques (1889), Halluin (1890).

Lors de la réorganisation des corps d'infanterie de 1887, le régiment fourni un bataillon pour former le 147e régiment d'infanterie

Première Guerre mondiale 

Affectation :  d'infanterie de la  d'infanterie du  d'armée) d' au , puis à la  d'infanterie jusqu'en .

Constitution en 1914 : trois bataillons (, , , ).

1914 
 Bataille des Frontières vers Charleroi :
 Hastière,
 Anseremont ()
 Odinat,
 Saint-Gérard (Belgique) (21-)
 Marienbourg ()
puis la retraite :
 Le Hérie-la-Viéville (bataille de Guise) (28-).
 Bataille de la Marne (5 au ) :
 Seu,
 région d'Esternay,
 Ornes,
 Reims-Saint-Brice-Courcelles,
 Courcy,
 Ferme du choléra,
 Berry-au-Bac,
 Sapigneul.
 Bataille de l'Aisne (1914) (octobre/ mi-décembre) :
 Chavonnes,
 Vailly,
 Soupir-Montsapin.
 Mis au repos à Courcelles-Sapicourt.

Le  départ pour la Champagne.

1915 
 Champagne :
 Ferme de Beauséjour (16 –),
 Bois Oblique (13-),
 Bois de Pareid ().
 Aisne (-) :
 Trésauvaux,
 ferme du Godat
 Cormicy,
 Bouffignereux (-).

Les combats dans l'Aisne coûte au régiment la perte de 23 officiers et de 511 hommes.

1916 
 Aisne (janvier-février) :
 La Neuville,
 Sapigneul (attaque aux gaz le ).
 Bataille de Verdun (-) :
 Côte du Poivre,
 Ravin de Bras-sur-Meuse.
 Aisne (-) :
 Craonnelle,
 Blanc-Sablon.
 Bataille de la Somme (août-sept.) :
 Maurepas,
 Maricourt,
 ferme du Priez (en septembre).
 Champagne ( octobre- ) :
 Butte de Souain.
Le  régiment d'infanterie obtient une première citation à l'ordre de l'armée le  : « Sous l'impulsion énergique et personnelle de son chef, le général Rauscher, la  brigade d'infanterie, comprenant le  régiment d'infanterie sous le commandement du lieutenant-colonel Lapointe, et le  régiment d'infanterie sous le commandement du lieutenant-colonel Pravaz, après avoir soutenu pendant douze jours un bombardement incessant sur un terrain presque sans abri, a, le , mené avec une énergie et un entrain admirable, une attaque qui a enfoncé les lignes allemandes sur deux kilomètres de profondeur, s'est maintenu sur la position conquise malgré les violentes réactions de l'adversaire, a infligé à l'ennemi des pertes cruelles, fait de nombreux prisonniers et enlevé un grand nombre de mitrailleuses. »

1917 
 Aisne (-mars) :
 Le Blanc Sablon.
 Bataille du Chemin des Dames (offensive du ) :
 Plateau de Vauclerc.
 Flandres (-) :
 Maison du Passeur.
 Offensive des Flandres () : secteur de la Chaudière (- ).
Le , le  régiment d'infanterie reçoit la citation suivante à l'ordre de l'armée : « Excellent régiment qui s'est brillamment comporté à Verdun, sur la Somme et sur l'Aisne. Vient encore, sous le commandement du lieutenant-colonel Carrot, de donner de nouvelles preuves de ses qualités offensives au cours des opérations des Flandres, en s'emparant par des actions locales vigoureuses et bien conduites, de points d'appui fortement tenus par l'ennemi et qu'il a réduits successivement à force de ténacité et d'énergie. »

1918 
 Bataille de l'Aisne (1918)
  - mars : La Ville-aux-Bois, Juvincourt.
 Avril - mai : Ferrières, Pérennes, Abbémont.
  -  : Bataille de l'Aisne (1918), secteur de Soissons.
 août : Nouvron-Vingré, Fontenoy, ferme de la Tour-Vingré
 21 -  : château de Vaucelles, ferme Gerbau.
 Secteur des Vosges () :
 le régiment est cantonné à Fresse-sur-Moselle et au Thillot jusqu'au .
Le , le  régiment d'infanterie reçoit la citation suivante à l'ordre de l'armée : « Régiment d'élite d'une solidité à toute épreuve et d'une opiniâtreté offensive exceptionnelle. Sous l'énergique et stoïque exemple du robuste soldat qu'est son chef, le lieutenant-colonel Carrot, a largement contribué à briser la ruée allemande sur l'Aisne de mai à juin derniers. Dans les offensives récentes, sous le commandement provisoire du commandant Péron, s'est magnifiquement comporté pour les rudes besognes qui lui ont été confiées, a pris deux villages, cinq canons, et fait plus de quatre cent prisonniers. »
 La Première Guerre mondiale a coûté au régiment : 85 officiers, 243 sous-officiers et .

Entre-deux-guerres 
En , il assure la garde du Rhin à Mayence.

Seconde Guerre mondiale 

 En 1939-1940, le  régiment d'infanterie motorisée ( RIM) est rattachée à la  division d'infanterie motorisée ( DIM). Le régiment constamment bombardé par l'aviation ennemie, il monte prendre le contact avec l'armée allemande en Belgique (combats de la Dyle), mène de très violents combats sur l'Escaut, à Bruille-Saint-Amand, puis se regroupe en combattant à Dunkerque avant de déposer les armes sur ordre, en Normandie après avoir perdu 231 tués et 600 blessés.
 Le temps, parfois houleux, a bien failli faire perdre au régiment son drapeau. Le , le colonel Gaillard prend la décision, face au danger allemand, de le cacher dans la cave du presbytère de Mesnil-Rainfray. Le drapeau ne sera retrouvé qu'à la fin de l'hiver 1941 par le lieutenant Mourgant et le sergent-chef Menet, sur les indications du lieutenant Vallat, ancien du  RI. Devenu  d'infanterie alpine stationné à Marseille et à Digne (un bataillon), le Royal des Vaisseaux a récupéré son drapeau qui lui est présenté solennellement le  avant d'être dissous le , après l'invasion de la zone sud par les Allemands. Il sera reconstitué dans le maquis du Nord et du Cher et terminera la guerre sur le front des poches de l'Atlantique.

Batailles et combats 
 1940 : 25 au 30 mai 1940 Poche de Lille

1945 à nos jours

Guerre d'Indochine 
Le régiment détache un bataillon de marche - le bataillon de marche du  RI - entre  et  et participe notamment à l'opération Léa.

Citation du bataillon de marche du  RI :

Guerre d'Algérie 
Il participe aux opérations au Maroc puis en Algérie de 1952 à 1962 au prix de 2 officiers, 3 sous-officiers et 57 soldats tués.

Au cessez-le-feu du  en Algérie, le III/ RI constitue comme 91 autres régiments, les 114 unités de la force locale. Le III/ RI forme une unité de la force locale de l'ordre algérienne, la  UFL-UFO Ziamma Nansouriah, composés de 10 % de militaires métropolitains et de 90 % de militaires musulmans, qui pendant la période transitoire devaient être au service de l'exécutif provisoire algérien, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. (Accords d'Evian du ).

Réorganisation 
 Réorganisé au , il devient le régiment de commandement et de soutien du  d'armée.
 Réorganisé au , il devient le plus grand régiment de France (1350 personnels).
 Réorganisé au  et ayant donné naissance au  RCS (régiment de commandement et de soutien) de Douai, il compte : 21 officiers, 106 sous-officiers et 227 EVAT articulé en deux unités d'active : CAS (compagnie d'administration et de soutien) et CCL (compagnie de commandement et de logistique).

Mission 
 Le  RI, régiment projetable de la chaîne des forces est subordonné au commandement des forces terrestres. Il a pour mission d'assurer le soutien des différents états-majors de la garnison de Lille. Il contribue, dans le respect des critères OTAN au soutien du déploiement du QG du corps de réaction rapide France (CRR-fr) dans le cadre de sa préparation opérationnelle et lors de ses engagements.

Composition 
 1 compagnie de commandement et de logistique (CCL).
 1 compagnie d'administration et de soutien (CAS).
 1 compagnie d'intervention de réserve (CIR).

Matériels 
Les principaux matériels sont des modules interconnectables qui permettent la mise à disposition rapide des postes de commandement mobiles aux états-majors, des véhicules de transport avec remorques assurent leur déplacement (semi-remorque  de type R290 VTL/R).

Transformation en GSBdD 
L'unité de réserve :  USR a rendu son fanion en . Son personnel rejoint l'UP2 du Corps de réaction rapide France (CRR-FR).
 Son drapeau a reçu les appellations "Austerlitz 1805" et « AFN 1952-1962 » dans ses plis.
 Le  : devient le GSBdD (groupement de soutien de la base de défense) de Lille, organisme interarmées relevant de l'état-major des armées qui a pour mission d'assurer les missions d'administration générale et de soutien commun au profit de toutes les formations du Ministère de la Défense et des anciens combattants basés sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Le GSBdD s'est vu confier la garde du drapeau ainsi que la salle d'honneur du  RI.

Drapeau 

Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes.

Décorations 

Sa cravate est décorée :
 de la Croix de guerre 1914-1918 avec trois citations (--) à l'ordre de l'armée (trois palmes) ;
 de la médaille d'or de Milan, à la suite de sa participation aux batailles de Solférino et de Palestro en 1859.

Le régiment détache un bataillon de marche en Indochine entre  et . Son fanion porte la Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs avec une citation () à l'ordre de l'armée (une palme). Le transfert de cette décoration au drapeau du régiment n'a pas été demandée, alors que cet usage est courant pour d'autres armes.

Il porte la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1914-1918.

L'étoile bleue du régiment se porte sur la fourragère.

Les villes de Dunkerque et Gembloux (Belgique) lui ont décerné leur médaille commémorative des combats de 1940.

Insignes régimentaires

Insignes de compagnies

Personnages célèbres ayant servi au  

 1780 : Louis-Joseph Nompar de Caumont (1768-1838), sous-lieutenant au Royal-Vaisseaux en 1780, maréchal de camp (1814), gendre de Charles Pierre Hyacinthe, comte d'Ossun, chef de corps.
 1792 : Le maréchal Bertrand Clauzel en tant que capitaine.
 1797 : Général de division Jean-Baptiste Broussier en tant que chef de brigade.
 1800 : Jean-Baptiste Pierre de Semellé en tant chef de brigade à la  de deuxième formation.
1883 : Émile Driant, député, héros de la première guerre mondiale, en tant que lieutenant, du 25 mars 1883 au 19 avril 1884.
 1909 : Paul Maistre, général de division.
1914-1916 : colonel Lucien Nachin (1885-1951), en tant que sous-lieutenant, puis lieutenant, cité à l'ordre de l'armée durant son temps au régiment. Camarade du capitaine de Gaulle ; théoricien de l'infanterie.
 1915 : Émile Grémaux, président de la fédération française de boxe, premier président de l'Association internationale de boxe amateur (AIBA) (1946-1959), vice-président du Comité Olympique français (1952 - 1959).

Sources et bibliographie 
 Le Royal des vaisseaux dans la tempête" du colonel Verrier du Mureau - 1954.
 , tes insignes t'en souviens-tu ?, plaquette présentant l'ensemble des insignes du  régiment d'infanterie réalisée en 2002. Étude du capitaine Levesque.
 Le  R.I. le régiment de Lille, historique complet du régiment sous la direction du lieutenant-Colonel Denis Chevignard. Édition La Voix du Nord 2003.
 La chapelle de la Citadelle de Lille, plaquette présentant l'architecture et le contexte historique de ce bâtiment. Le  régiment d'infanterie y est cité. réalisée en 2005. Étude de l'adjudant-chef Blanchard.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de régiments français
 Grades de l'Armée française
 Bataillon de marche
 Régiment de marche

Liens externes 
 .
 http://www.sambre-marne-yser.be/article.php3?id_article=149.
 Une double dissolution.

Unité militaire française de la Première Guerre mondiale
Unité d'infanterie française dissoute
Régiment décoré de la croix de guerre 1914-1918
Régiment décoré de la croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs